Karel van der Meer (violist) (1862-1932), Nederlands violist en instrumentmaker 
Karel van der Meer (scheidsrechter) (1905-1978), Nederlands scheidsrechter